Пелагея Тимофеевна Громийчук () — советский деятель сельского хозяйства, новатор сельскохозяйственного производства, звеньевая колхоза имени XX съезда КПСС Голованевского района Кировоградской области, Герой Социалистического Труда (1958). Депутат Верховного Совета УССР 4—8-го созывов.

Биография 
Родилась  в селе Клиновое в бедной многодетной крестьянской семье Тимофея и Анны Козиенко.

С 1939 года работала звеньевой в колхозе имени Маленкова (с 1957 года — имени XX съезда КПСС) села Клиновое Голованевского района Кировоградской области. Принимала участие в движении пятисотниц.

Член КПСС с 1956 года.

Возглавляемое Громийчук звено ежегодно выращивало высокие урожаи сахарной свеклы (по 400—700 центнеров с гектара). Более 40 лет проработала звеньевой в колхозе родного села.

Потом — на пенсии в селе Клиновое Голованевского района Кировоградской области.

Семья 
Вдова. Муж умер вскоре после женитьбы. Сын Андрей, окончил мореходное училище.

Награды 
 Герой Социалистического Труда (26.02.1958, № 8027);
 трижды орден Ленина (29.09.1954, № 276043, 26.02.1958, 31.12.1965, № 338361);
 орден Октябрьской Революции;
 медали;
 Персональный пенсионер союзного значения.

Источники 
 Кузик Б. М., Білошапка В. В. Кіровоградщина: історія та сучасність центру України: В 2 т. — Д.: АРТ-ПРЕС, 2005. — Т. 1. — 496 с. — С. 212. ISBN 966-348-022-X

Ссылки 
 
 

Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 4-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 5-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 6-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 7-го созыва
Депутаты Верховного Совета Украинской ССР 8-го созыва
Делегаты XXII съезда КПСС